Pilon oder Pilón ist der Familienname folgender Personen:
 Antoine Olivier Pilon (* 1997), kanadischer Schauspieler
 Daniel Pilon (1940–2018), kanadischer Schauspieler
 Germain Pilon († 1590), französischer Bildhauer
 Jean-Guy Pilon (* 1930), kanadischer Autor
 Luis Polo de Bernabé Pilón (1854–1929), spanischer Diplomat
 Rich Pilon (* 1968), kanadischer Eishockeyspieler

Pilón ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Pilón, eine Stadt in der kubanischen Provinz Granma

Pilón steht außerdem für:
 Pilón (Tanz), einen kubanischen Tanz

Siehe auch:
 Pilon Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Pillon
 Pylon